Ford N-Serie  oder Ford-N-Serie steht für:

 Ford N-Serie, Vermarktungsname des Lkw-Modells Ford D-Serie in Kontinentaleuropa und Ozeanien
 Ford N-Serie, Vermarktungsname des Lkw-Modells Hino Ranger in Asien und Ozeanien
 Ford-N-Serie, Traktorenbaureihe von Ford

Siehe auch:
 Ford Modell N, Automodell